Weaver – rzeka w Anglii
Miejscowości w USA:
 Weaver – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Calhoun
Gminy w USA:
 Weaver (ang. Weaver Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Franklin
 Weaver (ang. Weaver Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Humboldt
 Weaver (ang. Weaver Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Tripp